Baeumker ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Baeumker (1891–1976), deutscher Luftfahrtforscher
 Clemens Baeumker (1853–1924), deutscher Philosoph und Philosophiehistoriker
 Franz Baeumker (1884–1975), deutscher katholischer Geistlicher, Bibliothekar und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Bäumker